Die Spielzeit 1993/94 war die erste reguläre Austragung der tschechischen Extraliga. Im Play-off-Finale setzte sich der HC Olomouc gegen den HC Moeller Pardubice mit 3-1 durch. In der 1. Liga Tschechiens gewann der HC Vsetín die Meisterschaft und konnte zusammen mit Vizemeister HC Slavia Prag in den Relegationsspielen die Verlierer der Play-Downs hinter sich lassen.

Modus 

In 44 Spielen spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat in der gesamten Saison 22 Heim- und 22 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1.–8. qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Five-Modus ausgetragen wird. Am Ende der Saison finden zunächst Play-Downs ebenfalls im Best-Of-Five-Modus statt, an denen die Mannschaften auf den Plätzen 9.–12. teilnehmen. Die beiden Verlierer der Play-Downs treten dann in der Liga-Relegation an, für die sich außerdem der Meister und Vize-Meister der 1. Liga qualifizieren. In einer Doppelrunde werden die zwei Teilnehmer für die folgende Saison der Extraliga ausgespielt, während die beiden anderen Teilnehmer in der folgenden Spielzeit in der 1. Liga teilnehmen.

Reguläre Saison

Tabelle

Auszeichnungen 

 Toptorschütze: Richard Král: 33 Tore für den HC Pardubice
 Topvorlagengeber: Pavel Patera (HC Kladno) mit 49 Assists
 Topscorer: Pavel Patera (HC Kladno) 75 Punkte, 26 Tore und 49 Assists
 Toptorhüter: Radovan Biegl (HC Pardubice): Gegentorschnitt von 2.69, Fangquote von 92,0 %

Play-offs

Turnierbaum 

Der HC Olomouc setzte sich gegen den HC Pardubice mit 3-1 durch und gewann die erste tschechische Meisterschaft und den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Verstärkt wurde die Mannschaft, die bisher immer im Mittelfeld der Liga gespielt hatte, durch Jiří Dopita, der nach dem Klassenerhalt der Eisbären Berlin zur Mannschaft stieß.

Meistermannschaft des HC Olomouc

Play-Downs 

HC Škoda Plzeň (9) – (12) HC Jindřichův Hradec

 HC Škoda Plzeň – HC Jindřichův Hradec 5-1
 HC Škoda Plzeň – HC Jindřichův Hradec 4-3 n. V.
 HC Jindřichův Hradec – HC Škoda Plzeň 1-0
 HC Jindřichův Hradec – HC Škoda Plzeň 2-3 n. P.

 HC Dukla Jihlava (10) – (11) HC Hradec Králové 
 HC Dukla Jihlava – HC Hradec Králové 6-3
 HC Dukla Jihlava – HC Hradec Králové 3-1
 HC Hradec Králové – HC Dukla Jihlava 3-1
 HC Hradec Králové –  HC Dukla Jihlava 4-7

Der HC Jindřichův Hradec und Hradec Králové verlieren ihre jeweiligen Play-Down-Serien mit 1-3 und müssen damit in der Relegation antreten.

Relegation 

Damit steigen der HC Vsetín und der HC Slavia Prag auf Kosten des HC Hradec Králové und des HC Jindřichův Hradec in die Extraliga auf. Der HC Vsetín hatte sich für die Relegation mit Antonín Stavjaňa und Alexej Jaškin (ausgeliehen von Chimik Woskressensk) verstärkt und besaß mit Roman Cechmánek einen sehr guten Torhüter. Der HC Slavia Prag verpflichtete Richard Farda als Cheftrainer und nahm Vladimír Růžička, der in den letzten drei Jahren in der NHL für die Edmonton Oilers und Boston Bruins gespielt hatte, unter Vertrag und konnte so den Aufstieg erreichen.

Trophäen

Weblinks 
 hokej.cz
 Saison 1993/94 bei hockeyarchives.info
 Saison 1993/94 bei hokej.snt.cz

Eishockeysaison 1993/94
E1993